Die China Championship 2017 war ein Snookerturnier der Main-Tour-Saison 2017/18, das vom 16. bis 22. August in der Volksrepublik China ausgetragen wurde. Es war die zweite Ausgabe der China Championship, im Vorjahr war sie neu in den Turnierkalender aufgenommen worden. 2016 war sie noch als Einladungsturnier für 16 Topspieler ausgetragen worden, in diesem Jahr wurde sie zu einem vollwertigen Ranglistenturnier für alle Snookerprofis. Titelverteidiger war der Schotte John Higgins, der aber bereits in Runde 2 ausschied. Der Belgier Luca Brecel gewann das Turnier und damit seinen ersten Main-Tour-Titel. Er besiegte den Engländer Shaun Murphy im Finale mit 10:5.

Preisgeld 
Das Gesamtpreisgeld wurde im Vergleich zum Vorjahr noch einmal um 50.000 £ erhöht. Da es aber deutlich mehr Teilnehmer gab, sank die Prämie für den Sieger von 200.000 £ auf 150.000 £. Dennoch blieb dies der dritthöchste Betrag aller Main-Tour-Turniere.

Der "Rolling 147 Prize" für ein Maximum Break stand bei 15.000 £

Finalrunde 
Die Spiele der Finalrunde wurden bis einschließlich des Viertelfinals im Best-of-9-Modus gespielt. Das Halbfinale wurde über maximal 11 und das Finale über maximal 19 Frames entschieden.

ITC = Invitational Tour Card

Finale 
Im Finale traf der 7-fache Titelträger bei Weltranglistenturnieren Shaun Murphy auf Luca Brecel, der zuvor erst einmal beim German Masters 2016 in einem großen Endspiel gestanden und verloren hatte. Murphy hatte den besseren Start und ging bis zur Pause der ersten Session mit einem Century und zwei weiteren hohen Breaks mit 3:1 in Führung. Nach der Pause wurden die Frames jedoch umkämpfter und fast immer profitierte davon Luca Brecel. Nur den neunten Frame konnte sich der Engländer noch auf der Ziellinie sichern und mit einem Zwischenstand von 4:5 den Schaden begrenzen. In der Abendsession setzte sich der Verlauf jedoch fort. Der 22-jährige Belgier sicherte sich Punkt für Punkt die ersten beiden Frames und nur im dritten Frame kam Murphy zu einem flüssigen Break und verkürzte auf 5:7. Eine kleine Vorentscheidung war dann der nächste Frame. Der Engländer schien auf der Siegesstraße und verpasste den entscheidenden Ball. Brecel räumte den Tisch ab und gewann mit einer schwierigen Schwarzen die Bande entlang noch mit einem Punkt Vorsprung. Mit diesem Erfolgserlebnis ging er in die Pause. Danach versuchte Murphy vergeblich, noch einmal ins Spiel zu kommen, aber auch mit einem längeren Duell um Foulpunkte konnte er den Belgier nicht in Verlegenheit bringen. Brecel machte unbeeindruckt seine Punkte und gewann mit 10:5 seinen ersten Main-Tour-Titel.

Qualifikation 
Die Qualifikationsrunde wurde vom 3. bis 6. Juni 2017 in der Guild Hall in der englischen Stadt Preston ausgetragen. Nach wie vor vergab der chinesische Verband vier Wildcards an einheimische Amateurspieler, aber anders als in den Vorjahren gab es keine zusätzliche Wildcard-Runde mehr. Die vier Spieler bekamen Plätze direkt in der Qualifikationsrunde. Diese vier Partien (Spiel 1, 6, 34 und 59) wurden aber erst in China zum Auftakt des Hauptturniers ausgetragen. Auch die beiden besten chinesischen Spieler sowie der Titelverteidiger John Higgins spielten ihre Qualifikationsmatches (Spiel 32, 44 und 64) erst dort. Sämtliche Partien wurden im Best-of-9-Modus gespielt.

|

|}
|}

WC = Wildcardspieler
ITC = Invitiational Tour Card
kl. = kampflos

Century-Breaks 
Im Hauptturnier erzielten 24 Spieler zusammen 39 Century-Breaks.

Hauptrunde

Qualifikation 
30 Breaks von 100 oder mehr Punkten wurden in der Qualifikation in Preston erzielt.

Quellen 

Snookerveranstaltung 2017
2017